

Astronomia 
 3172 Hirst – asteroide della fascia principale

Persone 
 Bamboo Hirst – scrittrice italiana
 Damien Hirst – artista britannico
 David Hirst – calciatore inglese
 Edmund Langley Hirst – chimico inglese
 Francis Hirst – economista e sociologo britannico
 Michael Hirst – sceneggiatore e produttore televisivo inglese